Geigy bezeichnet:

 J. R. Geigy, Schweizer Chemieunternehmen (bis 1970), siehe Novartis

Geigy ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Geigy (1860–1943), Schweizer Maschineningenieur und Wohltäter
 Johann Rudolf Geigy-Gemuseus (1733–1793), Gründer der Firma Geigy
 Johann Rudolf Geigy-Merian (1830–1917), Schweizer Farbstoffindustrieller und Wirtschaftspolitiker
 Hieronymus Geigy (1771–1830), Schweizer Farbstoffindustieller und Inhaber Firma J.R. Geigy
 Karl Geigy (1798–1861), Schweizer Farbstoffindustrieller, Politiker und Präsident des Direktoriums der Centralbahngesellschaft
 Karl Geigy-Hagenbach (1866–1949), Schweizer Unternehmer und Kunstsammler
 Rudolf Geigy (Industrieller) (1862–1943), Schweizer Farbstoffindustrieller
 Rudolf Geigy (1902–1995), Schweizer Tropenmediziner